Бельбе́к — топоним в Крыму:

 Бельбек — река в Крыму.
 Бельбек — международный аэропорт в Севастополе.
 Бельбек — прежнее название села Фруктовое Нахимовского района Севастополя.

См. также